

Дани сећања 

580-е п. н. е.

fr:582 av. J.-C.